Анато́лий Са́вченко:
 Савченко, Анатолий Михайлович (1924—2011) — советский и российский мультипликатор и художник-иллюстратор.
 Савченко, Анатолий Михайлович (род. 1982) — украинский шашечный композитор.